E oder e steht für:

 E oder e, fünfter Buchstabe des lateinischen Alphabets
 Epsilon, ε oder ϵ, fünfter Buchstabe des griechischen Alphabets
 Е oder е, Buchstabe des kyrillischen Alphabetes
 Ë oder ë, Buchstabe des albanischen Alphabets
 Ě oder ě, Buchstabe des tschechischen, des niedersorbischen und des obersorbischen Alphabets 
 E (Sprache), Tai-Kadai-Sprache in der Volksrepublik China
 E (Programmiersprache), objektorientierte Programmiersprache
 E (Komplexitätsklasse), Komplexitätsklasse in der theoretischen Informatik
 e (Verifikationssprache), Hardware-Verifikationssprache
 /e/OS, Google-freies Android-Betriebssystem für Mobilgeräte
 die Abkürzung von Emalangeni, dem Plural von Lilangeni, der Währung von Eswatini.

È (鄂) ist im Chinesischen:
 ein Familienname. Bekannte Namensträger:
 E Weinan, Mathematiker
 E Jingping, chinesischer Politiker
 ein anderer Name für die Provinz Hubei

E steht als Zählvariable für:
 Exa-, SI-Präfix für Trillion (1018)
 eine folgende Zehnerpotenz in der Exponentialdarstellung von Zahlen (E 14 = e+14 = ·1014), siehe Gleitkommazahl #Exponentialschreibweise
 den dezimalen Wert 14 in einem Stellenwertsystem mit einer Basis größer als 14

E. ist der Künstlername von:
 Cora E. (* 1968), deutsche Rapperin
 Sheila E. (* 1957), US-amerikanische Musikerin

E steht als Formelzeichen für:
 Erwartungswert einer Zufallsvariablen in der Stochastik
 Energie
 Elektrische Feldstärke
 Elastizitätsmodul, Materialkennwert aus der Werkstofftechnik
 Bestrahlungsstärke

E steht als Abkürzung für:
 E-Kennzeichen, E-Kennzeichnung oder E-Kennung, das ECE-Prüfzeichen genehmigungspflichtiger Bauteile an Kraftfahrzeugen nach europäischen Richtlinien
 Elektronik oder Elektrizität u. ä., z. B. E-Lok oder E-Werk
 Osten, englisch East, französisch Est
 Spanien, spanisch: España, als Nationalitätszeichen
 explosionsgefährlich, als Gefahrensymbol
 E-Nummer, Code für Lebensmittelzusatzstoffe
 Estermittel, insektentötende Pflanzenschutzmittel, die als Wirkstoff Thiophosphorsäureester enthalten, siehe E 605
 Vitamin E, siehe Tocopherol
 Ecstasy, Partydroge
 biologischer Einbuchstabencode für die Glutaminsäure 
 chemischer Deskriptor (Chemie) #(E)-, (Z)-
 E-Dur, musikalische Tonart 
 Spitzname des Musikers Mark Oliver Everett
 Lampensockel mit Edisongewinde, nunmehr Elektrogewinde, unmittelbar gefolgt vom Durchmesser in mm
 E-Ring, ein Typ Sicherungsring im Maschinenbau
 Einschraubgewinde für Filter, siehe Filtergewinde, etwa an Kameraobjektiven, unmittelbar gefolgt vom Durchmesser in mm
 Zeichen auf Mobiltelefonen für Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE)

Informatik:
 Enlightenment, Fenstermanager 
 Amiga E, Programmiersprache

Numismatik:
 Münzzeichen der Münzstätte Dresden und der Münzstätte Muldenhütten
 Eilenburg, Münzzeichen auf Kippermünzen der Kippermünzstätte Eilenburg 1621, siehe Kippermünzstätten (Kursachsen)
 Königsberg (Preußen) von 1751 bis 1798 auf preußischen Münzen
 Karlsburg (Siebenbürgen) (heute Alba Iulia) auf Münzen des Römisch-Deutschen Reichs von 1766 bis 1806, und Österreich/Ungarns von 1806 bis 1867

 Tours von 1540 bis 1772 für Münzen in Frankreich
 Exeter 1696 und 1697, und Edinburgh von 1707 bis 1709 in Großbritannien.
 Eskilstuna seit 1974 in Schweden

Theologie:
 Elohist, eine Quellenschrift des Pentateuchs
 Codex Basilensis, griechische Bibelhandschrift

Astronomie:
für Erde in der astronomischen Nomenklatur

Verkehrswesen:
 für die Zuggattung Eilzug
 mit nachfolgender Nummer für eine Europastraße
 mit nachfolgenden drei Buchstaben für Nordeuropa, siehe ICAO-Code
 E-Wagen (Einschubwagen), im öffentlichen Personennahverkehr eine Bezeichnung für besondere Fahrten ohne Liniennummer
 für eine Kennzeichenklasse von Luftfahrzeugen, siehe Luftfahrzeugkennzeichen
 für Elektronisches Aufklärungsflugzeug, siehe Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte
 früher in Pkw-Typenbezeichnungen für elektronischen Benzin-Einspritzmotor
 ein Tunnelbeschränkungscode gemäß ADR
Laurin & Klement E, Pkw-Modell

Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Präsidenten, Mitglieder oder Dienste der Gemeinschafts- und Regionalregierungen
 Bulgarien: Oblast Blagoewgrad
 Deutschland: kreisfreie Stadt Essen
 Estland: Estnische Streitkräfte
 Großbritannien: Essex
 Kirgisistan: Stadt Bischkek
 Kroatien: Wirtschaftsvertretung (gelbe Schrift auf hellblauem Grund)
 Montenegro: ausländisches Unternehmen
 Österreich: Eisenstadt und Rust (Burgenland)
 Philippinen: Region 5: Bicol-Region
 Polen: Woiwodschaft Łódź
 Portugal: Distrikt Évora (nur Lkw-Anhänger)
 San Marino: Temporäre Nummernschilder (schwarze Schrift und vier Ziffern beginnend mit einem roten E)
 Spanien: Spezialfahrzeuge
 Spanien: Ertzaintza (Polizei des Baskenlandes, E in geschwungener Form)
 Tschechien: Pardubický kraj (Pardubice), oder Exportkennzeichen (letzter Buchstabe)
 Ungarn: Taxis

e steht als Formelzeichen für:
 Einheitsvektor
 Elementarladung 
 Eulersche Zahl (e = 2,718...)
 lineare Exzentrizität, Abweichung von einer Kreisform
 das neutrale Element in der Gruppentheorie

e steht als Abkürzung oder Kennzeichen für:
 das Elektron in Reaktionsgleichungen
 einen Ton, der um eine Quinte höher als der Kammerton a′ gelegen ist, sowie alle Töne im oktavigen Abstand dazu, siehe Tonsystem
 die Tonart e-Moll
 im internationalen phonetischen Alphabet für den ungerundeten halbgeschlossenen Vorderzungenvokal

Ähnliche Zeichen:
 ℮ Abkürzung für quantité estimée (= französisch, „geschätzte Menge“). Wird bei der Angabe der Füllmenge von Fertigpackungen, die der Richtlinie 76/211/EWG (Fertigpackungsrichtlinie) entsprechen, als zusätzlicher Kennbuchstabe verwendet.
 , der Existenzquantor in der Mathematik, siehe Quantor 
 , Formelzeichen für Beleuchtungsstärke
 , Einheit für den Wasserhärtegrad
 , Engler-Grad, veraltete Einheit zur Viskositätsmessung
 ein Kana im japanischen Alphabet, siehe E (Kana)
 ein Buchstabe des erweiterten arabischen Alphabets, siehe E (Arabischer Buchstabe)
 Ǝ, Videoalbum des US-amerikanischen Rappers Eminem, siehe E (Album)
 ∈, ein mathematisches Zeichen, mit dem angegeben wird, dass ein Objekt ein Element einer Menge ist, siehe Elementzeichen
 , Photonenenergie 

Siehe auch:
 Baureihe E (Begriffsklärung)
 E+ (Begriffsklärung)
 Haus E (Ludwigshafener Ausstellungsprojekt 2002)
 E, der scharlachrote Buchstabe, deutscher Stummfilm

E